Op 26 oktober 2016 werd Italië getroffen door drie aardbevingen na elkaar met respectievelijk een momentmagnitude van 5,5 , 5.9 en 4,5 en op een diepte van 10,0 kilometer. Het epicentrum lag bij Castelsantangelo sul Nera in Midden-Italië. De beving werd gevoeld in Rome. In de dagen erna volgden enkele naschokken.

Op 30 oktober 's ochtends volgde opnieuw een zware beving, deze had een kracht van 6,5 of 6,6 op de Schaal van Richter. Het epicentrum hiervan lag rondom Perugia. Deze beving was voelbaar in een groot deel van Italië.

Twee maanden eerder, op 24 augustus 2016, had er in hetzelfde gebied in Midden-Italië ook al een aardbeving plaatsgevonden die honderden dodelijke slachtoffers maakte. Bij de bevingen in oktober vielen daarentegen nagenoeg geen doden.  Wel was er veel materiële schade, met name aan historische gebouwen. Veel gebouwen die door de eerdere bevingen reeds verzwakt waren, stortten nu alsnog in. In de historische stad Norcia stortte door de beving van 30 oktober de San Benedetto-kathedraal volledig in. Het dorpje Ussita werd vrijwel geheel van de kaart geveegd.

Midden-Italië-oktober
Midden-Italië-oktober-2016